Aardrijkskunde
Milaan (stad) (Italiaans: Milano), stad in Italië
Milaan (provincie) (Italiaans: Milano), provincie van Italië
Milano (Texas), plaats in de Amerikaanse staat Texas
Milano Marittima, plaats in de Italiaanse provincie Ravenna

Merknaam
Alfa Romeo 75, ook bekend als de Alfa Romeo Milano

Personen met de achternaam Milano
Alyssa Milano, Amerikaans actrice

Sport
FK Milano Kumanovo, Macedonische voetbalclub